Linyanti pode se referir a:

 Rio Linyanti - rio da África austral, também conhecido como rio Cuando
 Eleitorado de Linyanti - eleitorado da região de Caprivi, na Namíbia

Desambiguação